Als Kalbskäse bezeichnet man:		 	

eine gerötete Brühwurstsorte, siehe Fleischkäse	
eine ungerötete Brühwurstsorte, siehe Gelbwurst